4190 Kvasnica è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1980, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6139883 UA e da un'eccentricità di 0,1659598, inclinata di 12,95535° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1980
Kvasnica